"Girl" é uma canção dos Beatles, lançada em 3 de dezembro de 1965 no álbum Rubber Soul. Foi composta por John Lennon e tem duração de 2:33 minutos. Uma das características marcantes dessa canção são as respirações profundas durante o refrão, o que poderia simbolizar inalações com o fumo de maconha ou o uso de cocaína.

Segundo Paul McCartney ele escreveu as frases: "Was she told when she was young that pain would lead to pleasure?" e "That a man must break his back to earn his day of leisure?". Contudo, Lennon disse que a letra era inteiramente sua. 

O cantor brasileiro Ronnie Von fez grande sucesso com a canção "Meu Bem" (uma versão em português de "Girl" do próprio Ronnie) em 1966.

Créditos 
 John Lennon – violão rítmico e vocal principal
 Paul McCartney – baixo e vocais de apoio
 George Harrison –  violão solo e vocal de apoio
 Ringo Starr – bateria

Canções gravadas por The Beatles
Canções compostas por Lennon/McCartney
Canções produzidas por George Martin